Фрідріх Веттер — Кардинал-священик з титулом церкви Санто Стефано Ротондо, емеритований архієпископ Мюнхена і Фрайзинга.
 Девід Веттер (; 21 вересня 1971, Х'юстон, Техас — 22 лютого 1984, там само) — хлопчик, який страждав на рідкісне генетичне захворювання.